Melanomya är ett släkte av tvåvingar. Melanomya ingår i familjen spyflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Spyflugor
Melanomya